John Emms ist der Name folgender Personen:

* John Emms (Maler, 1843) (1843–1912), englischer Maler
 John Emms (Maler, 1912) (1912–1993), englischer Maler 
 John Emms (Schachspieler) (* 1967), englischer Schachspieler